Гиффай или Гиффей () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Гиффей, Нильс (род. 1991) — немецкий баскетболист.
 Гиффай, Франциска (род. 1978) — немецкий политик.